Заповедное — посёлок в Славском районе Калининградской области. Входит в состав Тимирязевского сельского поселения.

География 
Посёлок Заповедное расположен на левом берегу реки Матросовки, где от реки левым рукавом отделяется Немонинский канал (прохода для судов нет из-за дамбы 100-метровой ширины). Расстояние от районного центра, города Славска — 17 км по прямой к западу.

История 
Населённый пункт относится к исторической области древней Пруссии Скаловия.

Первое упоминание о населённом пункте под названием Гросс Крыжанен датируется 1570 годом.

В 1888 году Гросс Крыжанен был одним из самых посещаемых торговых центров в округе. Здесь имелась своя почта, судебное помещение, паровая лесопилка. В 1891 году в Гросс Крижанене была освящена кирха (ныне в руинах). 

В 1923 году Гросс Крыжанен был переименован в Зекенбург. В 1944 году население Зекенбурга составило 1400 человек.

21 января 1945 года Зекенбург был взят воинами 70-й стрелковой Верхнеднепровской ордена Суворова дивизии. В 1946 году переименован в посёлок Заповедное.

Население

Примечания 

Населённые пункты Славского района